Теуриохеми (, ) били су германско племе које је познато само из  Птоломејеве Географије, из друге књиге о Германији магни. Теурохеми су били одељени од Нариска планинама Soudeta ore (вероватно Рудне горе или Судети), у односу на које су живели северно.

Референце и напомене 

Германска племена